Botoșani se poate referi la:

 Botoșani, oraș în județul Botoșani, România
 FC Botoșani club de fotbal

 județul Botoșani, România

Vezi și 
 Botoșana, comună în județul Suceava
 Râul Botoșana (dezambiguizare)

 Botoșanița Mică, Suceava
 Botoșanița Mare, Suceava

 Botoșești-Paia, comună în județul Dolj
 Listă de nume românești - litera B

Toponime românești